Citizen Corps (гражданский корпус) — программа Министерства внутренней безопасности США, обеспечивающая подготовку населения Соединенных Штатов к оказанию помощи в восстановлении после стихийного бедствия или теракта.

Все местные партнеры корпуса кооперируются с организациями, волонтерами и предприятиями для организации оперативного и эффективного реагирования, чтобы усилия не были потрачены впустую и не дублировались. Корпус также работает совместно с Корпорацией государственной и муниципальной службы, государственными и местными органами власти.

В январе 2002 года, через несколько месяцев после событий 11 сентября 2001 года, президент Джордж Буш запустил программу по содействию созданию возможностей для добровольной службы в Соединенных Штатах и за рубежом. Гражданский корпус был разработан также чтобы помочь координировать волонтёрскую деятельность и увеличить возможности по борьбе с любой чрезвычайной ситуацией. Цель программы — предоставление населению возможности участвовать в мерах по защите их семей, их домов, и их общин от угроз преступности, терроризма и бедствий всех видов.

Citizen Corps призывает граждан принять участие в ряде мероприятий, чтобы помочь подготовить себя и свои общины к чрезвычайным ситуациям:
 Личная подготовка: разработка плана готовности к чрезвычайным ситуациям, создание аварийного набора, реализация мер по смягчению последствий стихийных бедствий, участие в предупреждении преступности и т. д.
 Обучение: подготовка к чрезвычайным ситуациям, реагирование, оказание первой помощи и сердечно-легочной реанимации, пожаротушение, и поисково-спасательные процедуры.
 Служба волонтеров: привлечение людей к волонтерской деятельности, создание групп ликвидации последствий стихийных бедствий и организации безопасности.

Партнерские программы Citizen Corps 
Министерство внутренней безопасности, Министерство юстиции США и Министерство здравоохранения и социальных служб США совместно осуществляют пять программ в рамках Citizen Corps: CERT, огонь пехоты, соседского дозора, MRC и VIP-персон.

CERT: сообщество аварийно-спасательных команд 
Программа «Сообщество аварийно-спасательных команд» (, CERT) знакомит американскую общественность о готовности к стихийным бедствиям и спонсирует обучение основам оказания полезных навыков, таких как тушение пожаров, поиск и спасание, оказание первой помощи и т. д. Программа обычно финансируется местными или окружными бюро по чрезвычайным ситуациям. Программа CERT призвана создать сдвиг в образе мышления американской общественности к культуре готовности к ЧС.

Fire Corps 
Программа «Огненный корпус» () направлена на оказание поддержки добровольными пожарными местным подразделениям пожарной охраны с целью более эффективного противодействия пожарам. Программа финансируется министерством внутренней безопасности и осуществляется Советом ассоциации Национальные Добровольные Пожарные в партнёрстве с Международной ассоциацией пожарных, Международной ассоциацией начальников пожарных команд, и другими группами, входящими в состав национального консультативного комитета.

USAonWatch — Neighborhood Watch 
Программа «Наблюдение за окрестностью» (, NWP) включает в себя разъяснительную работу о противодействии терроризму, а также выступает в качестве способа привлечь жителей вместе, чтобы сосредоточить внимание на готовности к чрезвычайным ситуациям и аварийному реагированию. Финансируется Министерством юстиции США, находится в ведении национальной ассоциации шерифов.

Medical Reserve Corps 
Программа «Корпус медицинского резерва» (, MRC) помогает добровольцам-медикам и другим добровольцам передавать свои знания и опыт желающим, а также во время локальных чрезвычайных ситуаций. Волонтёры MRC работают в координации с существующими местными программами экстренного реагирования, а также дополняют существующие общественные инициативы в области общественного здравоохранения, такие, как информационно-пропагандистская деятельность и профилактика в программе иммунизации, донорства, планирования помощи, и т. д. MRC программа находится в ведении Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Volunteers in Police Service 
Программа «Волонтёры в полицейской службе» (, VIPS) работает в направлении повышения потенциала использования добровольцев в государственных и местных правоохранительных органах. VIPS выступает в качестве шлюза к ресурсам и информации для правоохранительных волонтерских программ. Финансируется Министерством юстиции США, находится в ведении Международной ассоциации начальников полиции.

Примечания

Ссылки 
 Оф. сайт

Местные программы citizen corps:
 Сайт Citizen Corps Калифорния
 Сайт Citizen Corps Флорида
 Сайт Citizen Corps Хэмптон-Роудс, Вирджиния

Министерство внутренней безопасности США
Появились в 2002 году в США
Гуманитарная помощь